Хруслов — фамилия; имеет женскую форму Хруслова.
 Хруслов, Виктор Владимирович (род. 1925) — советский художник.
 Хруслов, Вячеслав Михайлович (род. 1962) — советский и украинский футболист.
 
 Хруслов, Евгений Яковлевич (род. 1937) — советский математик.